Milan Rapaić (Nova Gradiška, 16 de agosto de 1973) é um futebolista profissional croata, que atuava como meia-atacante.

Carreira 
Milan Rapaić integrou a Seleção Croata de Futebol na Eurocopa de 2004 e na Copa do Mundo de 2002. Rapaic fez o gol da vitória frente a Italia na Copa de 2002.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Croácia
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002
Jogadores da Seleção Croata de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 2004